Die Euro Hockey League 2009/2010 ist die 3. Spielzeit der von der European Hockey Federation ausgetragenen Euro Hockey League, des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Hockey. Der Wettbewerb wurde in insgesamt vier Turnieren mit Gruppen- und K.O.-Phase ausgespielt. Dem UHC Hamburg gelang als ersten Verein der zweite Titelgewinn in der EHL.

Vorrunde 
Die Vorrunde, die im Herbst 2009 als Gruppenphase ausgetragen wurde, fand im Rahmen zweier Turniere bei dem französischen Hauptstadtverein Saint-Germain-en-Laye HC, sowie beim spanischen Vertreter Real Club de Polo de Barcelona statt.
Für einen Sieg gab es 5 Punkte, für ein Unentschieden 2 Punkte und für eine Niederlage mit weniger als drei Toren einen Punkt.

Gruppe A 
23. bis 25. Oktober 2009 in Paris

Gruppe B 

9. bis 11. Oktober 2009 in Barcelona

Gruppe C 

23. bis 25. Oktober 2009 in Paris

Gruppe D 

23. bis 25. Oktober 2009 in Paris

Gruppe E 

9. bis 11. Oktober 2009 in Barcelona

Gruppe F 

23. bis 25. Oktober 2009 in Paris

Gruppe G 

9. bis 11. Oktober 2009 in Barcelona

Gruppe H 

9. bis 11. Oktober 2009 in Barcelona

K.O.-Runde 

Die Achtel- und Viertelfinals wurden Ostern 2010 beim HC Rotterdam ausgetragen. Im Falle eines Unentschieden folgt eine zweimalige Verlängerung à 7,5 Minuten mit Silver Goal-Regel. Sollte im Anschluss immer noch kein Sieger feststehen, folgt das Penaltyschießen.

Achtelfinale

Viertelfinale

Final Four 

Die Halbfinals, sowie das Endspiel und das Spiel um Platz 3 fanden über Pfingsten 2010 beim niederländischen Verein Amsterdamsche Hockey und Bandy Club im 7000 Zuschauer fassenden Wagener-Stadion statt. Im Falle eines Unentschieden folgte eine zweimalige Verlängerung à 7,5 Minuten mit Silver Goal-Regel. Stand im Anschluss immer noch kein Sieger fest, folgte das Penaltyschießen.
Die EHF vergab zudem das Final Four-Turnier des parallelen Damen-Wettbewerb, den Club Champions Cup, als Doppelveranstaltung nach Amsterdam.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Endspiel

Versuchsregeln 
In der Euro Hockey League werden immer wieder neue Regeln ausprobiert, bevor sie auch in den nationalen Ligen, sowie anderen internationalen Wettbewerben nach Prüfung eingeführt werden.
In der Spielzeit 2009/2010 wurde das Eigentor eingeführt: Damit gemeint ist, dass die Notwendigkeit entfällt, dass ein Stürmer den Ball im Schusskreis berühren muss, damit auf Tor entscheiden werden kann. Somit ist es ab sofort egal, ob ein angreifender oder verteidigender Spieler oder Torwart den Ball im Schusskreis berührt. Das erste Eigentor der Hockeygeschichte erzielte der spanische Nationalspieler Xavier Ribas (Athlètic Terrassa), der in der Vorrunden-Partie gegen Reading HC eine Flanke außerhalb des Schusskreises unhaltbar ins eigene Tor abfälschte.

EuroHockey Club Trophy 

Die Euro Hockey Trophy wurde vom 2.–5. April 2010 im walisischen Cardiff ausgetragen. Sie bildet den ersten Unterbau zur Euro Hockey League. Die Clubs spielen neben dem Titel auch um Punkte für ihren nationalen Verband in der EHF-3-Jahres-Wertung, die die Anzahl der Clubs einer Nation für die Europacupwettbewerbe festlegt.

Gruppe A

 Dinamo Elektrostal - SC Stoitel Brest 1:0 (0:0)
 Luzerner SC - Cardiff & UWIC HC 3:4 (0:2)
 Luzerner SC - Dinamo Elektrostal 0:5 (0:1)
 SC Stoitel Brest - Cardiff & UWIC HC 6:0 (0:0)
 SC Stoitel Brest - Luzerner SC 3:2 (2:1)
 Dinamo Elektrostal - Cardiff & UWIC HC 6:2 (2:1)

Gruppe B

 Grange HC - Kolos Sekvoia 1:1 (1:1)
 HC Roma - Whitchurch HC 3:2 (1:1)
 HC Roma - Grange HC 1:1 (1:1)
 Whitchurch HC - Kolos Sekvoia 3:2 (2:0)
 HC Roma - Kolos Sekvoia 1:4 (1:2)
 Grange HC - Whitchurch HC 4:0 (2:0)

Platzierungsspiele

 Spiel Platz 7 Luzerner SC - Whitchurch HC 2:4 (1:2)
 Spiel Platz 5 Cardiff & UWIC HC - HC Roma 2:0 (1:0)
 Spiel Platz 3 SC Stoitel Brest - Kolos Sekvoia 2:2 (1:2) 5:6 n.7m
 Finale Dinamo Elektrostal - Grange HC 6:3 (4:0)

EuroHockey Club Challenge 

Die Euro Hockey Challenge I wurde vom 21.–24. Mai 2010 in der österreichischen Hauptstadt Wien ausgetragen. Sie bildet den zweiten Unterbau zur Euro Hockey League.

Gruppe A

 SK Slavia Praha - TJ Pilsen Litice 4:1 (2:0)
 AHTC Wien - HC Minsk 2:1 (0:1)
 HC Minsk - TJ Pilsen Litice 4:2 (1:2)
 SK Slavia Praha - AHTC Wien 3:4 (2:2)
 HC Minsk - SK Slavia Praha 0:4 (0:2)
 AHTC Wien - TJ Pilsen Litice 4:0 (2:0)

Gruppe B

 Dinamo Sch VSM - HK Pliva Lipovci 7:1 (3:1)
 HAHK Mladost - Wiener AC 3:1 (1:0)
 Dinamo Sch VSM - HAHK Mladost 1:3 (1:1)
 Wiener AC - HK Pliva Lipovci 5:0 (3:0)
 HAHK Mladost - HK Pliva Lipovci 3:1 (3:0)
 Wiener AC - Dinamo Sch VSM 4:3 (1:1)

Aufstiegsspiele

 2. Gruppe A - 1. Gruppe B: Slavia Prag - HAHK Mladost 4:3 (3:3,3:3,1:1) n.7m
 1. Gruppe A - 2. Gruppe B: AHTC Wien - Wiener AC 2:3 (1:2)

Abstiegsspiele

 4. Gruppe A - 3. Gruppe B: TJ Pilsen Litice - Dinamo SchVSM 3:2 (2:2)
 3. Gruppe A - 4. Gruppe B: HC Minsk - HK Pliva Lipovci 6:7 (5:5,3:1) n.7m

EuroHockey Club Challenge II 

Die Euro Hockey Challenge II wurde vom 20.–23. Mai 2010 in der portugiesischen Stadt Lousada ausgetragen. Sie bildet den dritten Unterbau zur Euro Hockey League.

Gruppe A

 Epitok v Rabat Depiro 2:1 (0:1)
 Sorbymagle HK v Atasport 3:3 (1:1)
 Atasport v Rabat Depiro HC 11:0 (4:0)
 Epitok v Sorbymagle HK  0:5 (0:2)
 Sorbymagle HK v Rabat Depiro HC 10:2 (4:2)
 Atasport v Epitok 8:0 (2:0)

Gruppe B

 CFU Lamas v HC Banite 12:0 (3:0)
 Copenhagen v AD Lousada 2:6 (0:3)
 CFU Lamas v Copenhagen  5:0 (3:0)
 AD Lousada v HC Banite  10:0 (4:0)
 Copenhagen v HC Banite 4:0 (2:0)
 AD Lousada v CFU Lamas 3:2 (2:1)

 Entscheidungsspiele

 4.A - 3.B: Rabat Depiro - Copenhagen 2:7 (0:2)
 3.A - 4.B: Epitok HC - HC Banite 4:2 (1:1)
 2.A - 1.B: Sorbymagle HK - AD Lousada 1:7 (0:3)
 1.A - 2.B: Atasport - CFU Lamas 1:2 (0:0)

Endplatzierungen

 1. CFU Lamas (POR)
 1. AD Lousada (POR)
 3. Atasport (AZE)
 3. Sorbymagle (DEN)
 5. Epitok HC (HUN)
 5. Copenhagen (DEN)
 7. Rabat Depiro (MLT)
 7. HC Banite (BUL)

EuroHockey Club Challenge III 

Austragungsort: 21. – 24. Mai in Athen

Gruppe A

 Elektrovojvodina - Grammarians  2:8 (1:5)
 Ymittos - Aker 8:2 (5:0)
 Aker - Grammarians 0:3 (0:2)
 Elektrovojvodina - Ymittos  2:3 (1:1)
 Aker - Elektrovojvodina 4:4 (2:2)
 Ymittos - Grammarians  1:2 (1:1)

Gruppe B

 Rosco Budapest - Partille 3:4 (0:2)
 Napaios Apollon - Ardas Rudamina 1:3 (0:1)
 Ardas Rudamina - Partille  0:4 (0:2)
 Rosco Budapest - Napaios Apollon 2:0 (2:0)
 Ardas Rudamina - Rosco Budapest 2:3 (1:3)
 Napaios Apollon - Partille 2:4 (0:2)

Entscheidungsspiele

 4.A - 3.B: Aker - Ardas Rudamina 3:1 (0:1) 4:5 n.7m
 3.A - 4.B: Elektrovojvodina - Napaios Apollon 1:5 (1:3)
 2.A -1.B: Ymittos - Partille 2-3 (0:1)
 1.A - 2.B: Grammarians - Rosco Budapest 7:3 (4:1)

Endplatzierungen

 1. Partille SC (SWE)
 1. Grammarians (GIB)
 3. HC Ymittos (GRE)
 3. Rosco Budapest HC (HUN)
 5. Ardas Rudamina HC (LTU)
 5. Napaios Apollon (GRE)
 7. Aker (NOR)
 7. Elektrovojvodina Novi Sad (SRB)

EuroHockey Club Challenge IV 

Austragungsort: Albena

 ? Eagles HC - Kringsjå HC
 ? Seinäjoki United - SK Senkvice
 ? Slavia 2005 - Seinäjoki United
 Slavia 2005 - SK Senkvice 1:2

 Spiel um Platz 3: Slavia 2005 - Kringsjå HC 4:0
 Finale: Eagles HC - SK Senkvice 2:0

Endplatzierungen

 1. Eagles (GIB)
 2. SK Senkvice
 3. Slavia 2005 (BUL)
 4. Kringsjå HC (NOR)
 5. Seinäjoki United (FIN)

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 YouTube-Kanal der EHL

Hockey-Europapokal
Hockey 2009
Hockey 2010